Hyponephele lupinoides är en fjärilsart som beskrevs av Krulikovski 1897. Hyponephele lupinoides ingår i släktet Hyponephele och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
lupinoides